Михаил Фила́тов:
 Филатов, Михаил Алексеевич (1895—1962) — советский военачальник, генерал-майор.
 Филатов, Михаил Иванович (1926—1983) — Герой Социалистического Труда.
 Филатов, Михаил Михайлович (1877—1942) — русский и советский инженер-геолог, почвовед и грунтовед.
 Филатов, Михаил Фёдорович (1915—1986) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.